

Toponímia 
 Weingarten (Baden)
 Weingarten (Württemberg)
 Abadia de Weingarten (a Weingarten, Württemberg)

Cognoms 
 Julius Weingarten
 Paul Weingarten